Philippe Poirier peut désigner :
 Philippe Poirier, un musicien, cinéaste expérimental et scénariste français ;
 Philippe Poirier, un karatéka canadien ;
 Philippe Poirrier, un historien français ;
 Philippe Jean Poirier, un écrivain québécois.